Колелія () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Колелія () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Колелія.
 Колелія () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Дікулешть.